L'histoire du Japon comprend deux ères Enkyō 
L'ère Enkyō (Kamakura), 1308-1311 (延慶) est une ère de l'histoire du Japon.
L'ère Enkyō (Edo), 1744-1748 (延享) est également une ère de l'histoire du Japon.